J71 peut faire référence à :
 Allison J71, un turboréacteur américain produit par Allison Engine Company ;
 Dodécaèdre tronqué triaugmenté (J71), une figure géométrique ;
 HMS Harrier (J71), un dragueur de mine de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres